SCG kan avse:

 Serbien och Montenegro
 Skånska Cementgjuteriet, numera Skanska